OPN ist die Abkürzung für:

 Ordering Part Number bei AMD-Prozessoren
 OpenPHPNuke, ein Content-Management-System
 Oracle PartnerNetwork, den Verbund der Partnerunternehmen von Oracle
 OPN Certified Specialist, ein IT-Zertifikat der Firma
 Open Projects Network, ein früherer Name von Freenode
 Osteopontin, ein Protein

Oft auch in der Form O.P.N. wird abgekürzt

 Ora Pro Nobis (dt.: Bitte für uns), eine häufige Inschrift an Heiligenbildern und ähnlichen Formen der Heiligenverehrung

OPN